Первое Геоктепинское сражение (туркм. Birinji Gökdepe söweşi) — сражение, состоявшееся с 28 августа по 9 сентября 1879 года в ходе первой Ахал-текинской экспедиции между туркменами под командованием Бердимурад-хана и российской армией.

Предыстория 
После покорения Хивинского ханства в 1873 году, русское командование обратило внимание на туркмен. В том же году войска под командованием генерала Кауфмана нанесли несколько поражений туркменам.

После присоединения к Российской империи побережья Каспийского моря, последовало распоряжение об отправке военной экспедиции в Ахал.

В июле 1878 года, после завершения Берлинского конгресса, император Александр II отдал приказ о занятии Ахала и прежде всего крепости Геок-тепе.

В 1879 году Российская империя осуществила первое после аннексии Коканда наступление в Средней Азии. Его целью был захват «ничейной области» на юге Закаспия, и укрепление южного фланга от Красноводска до Мерва.

Российские войска постепенно заняли небольшие туркменские крепости Ахала. Текинцы тем временем перебрались из старого Геок-тепе в Динглидепе и начали укреплять крепостные стены. С этой целью они мобилизовали население Ахала для экстренного строительства крепости. Она была возведена буквально накануне наступления русской армии. Крепость окружал ров и земляная насыпь, обложенная слоем глины. Высота составляла 4 м, толщина — до 10 м в основании и до 5 м кверху. Весь периметр — 4,4 км. Территория крепости (40 га) была совершенно ровной, лишь в северо-западном углу возвышался древний холм, а несколько южнее — огражденный двор и колодцы. Во время отсутствия непосредственной военной угрозы здесь никто не жил, а в дни приближения русской армии собралась половина всего оазиса (около 45 тыс.чел.) и вся площадь была густо заставлена юртами.

Вооруженные толпы текинцев стали появляться не только под Красноводском и вокруг Чата, но даже на Мангышлакском полуострове, а затем даже напали на Чикишляр. Поэтому весною 1879 года признано было необходимым сформировать в Чате отряд, достаточный для покорения ахал-текинцев. Для похода были назначены 16¼ батальона (мирного состава, по 450 чел., всего 7 310 чел.), 18 сотен и 2 эскадрона кавалерии (2.900 чел.) и 34 орудия (400 чел.). Из этих войск собственно действующий отряд составили 4 тыс. пехоты, 2 тыс. кавалерии и 16 орудий, остальные же войска предназначались для занятия сообщений действующего отряда с базою. Во главе войск был поставлен генерал-лейтенант Лазарев, но после его смерти войска возглавил генерал-майор Н. Ломакин.

Первую колонну, под начальством командира Кабардинского полка, флигель-адъютанта князя Долгорукова, составляли батальон Куринского полка, батальон Кабардинского полка, сводный стрелковый батальон, 4-х фунтовая терская казачья полубатарея, два горных орудия, ракетная сотня, два эскадрона переяславских драгун, две сотни иррегулярного Дагестанского полка. При авангарде ехал со своим штабом генерал Ломакин и начальник кавалерии, свиты Его Императорского Величества генерал-майор светлейший князь Зейн-Витгенштейн-Берлебург.

В состав главных сил, под начальством генерал-майора графа Борха, вошли: батальон лейб-Эриванского гренадерского полка, батальон Грузинского гренадерского полка, батальон Ширванского пехотного полка, саперная рота, полубатарея 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады (4 орудия), сотня Волгского казачьего полка, вторая полубатарея 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады.

Обоз позади войск двигался под прикрытием шести рот пехоты (по одной от каждого батальона), 2-х горных орудий и сотни Таманского казачьего полка, под начальством капитана Кегамова.

Сражение 
9 сентября 1879 года после шестичасового артобстрела российские войска начали штурм западных и северных крепостных стен, но встретили ожесточенное сопротивление её защитников. В результате рукопашных схваток нападавшие потеряли 453 человека убитыми и ранеными, особенно много потерь они понесли в узких проходах между тесными рядами юрт внутри крепости.

Главной причиной неудачи российских войск была неорганизованность всего предприятия и особенно тыла, несогласованность удара при штурме разных колонн, желавших упредить одна другую, полная неосведомленность о размерах и свойствах предстоявшей задачи, а также мужество защитников Геок-Тепе.

Это было самое тяжелое поражение русских в Средней Азии, начиная со злополучной Хивинской экспедиции 1717 года.

Последствия 
Изучив причины понесенного поражения, русское командование начало подготовку к новому походу против туркмен.

Примечание

Литература 
 Потапов А. Е. Неудачный поход. К 140-летию окончания Ахалтекинских походов 1879—1881 гг. // Военно-исторический журнал. — 2021. — № 1. — С.67-72.

Ссылки 
 
 ШАХОВСКОЙ В. ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОТИВ АХАЛ-ТЕКИНЦЕВ В 1879-1880-1881 гг. 

История Туркменистана
Сражения в Центральной Азии
Сражения 1879 года
Ахал-текинская экспедиция